Die Tashkent Open 2007 waren ein Damentennisturnier in der usbekischen Stadt Taschkent. Das Hartplatzturnier der Kategorie Tier IV war Teil der WTA Tour 2007 und fand vom 1. bis 7. Oktober 2007 statt.

Das Endspiel im Einzel gewann Pauline Parmentier mit 7:5 und 6:2 gegen Wiktoryja Asaranka. Im Doppelfinale besiegten Kazjaryna Dsehalewitsch und Nastassja Jakimawa die Paarung Tazzjana Putschak/Anastassija Rodionowa mit 2:6, 6:4 und [10:7].

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2007
Tennisturnier in Taschkent